Пылковка:

Пылковка — река в Томском районе Томской области, приток Кисловки.
Пылковка — село Балаковского района Саратовской области.